Salak:
 Salak (wulkan) – wulkan w Indonezji,
 Salak (drzewo) – drzewo z rodzaju arekowatych
 Osoby o nazwisku Salak:
 Piotr Salak – dziennikarz nSport